Караичное — название населённых пунктов.

Россия 
 Караичное — село в Шебекинском районе Белгородской области.

Украина 
 Караичное — село в Троицком районе Луганской области.
 Караичное — село в Волчанском районе Харьковской области.

См. также 
 Караичев